Chloeia viridis  — вид морских многощетинковых червей рода Chloeia из семейства . Тропическая Атлантика: от побережья Мексики и Карибских островов до берегов Европы и северо-западной Африки. Тело овальное с 34 хетигерами, глаза имеются. Длина 7—12 см. Обитают на глубинах до 40 м.
Вместе с  единственные виды рода Атлантического бассейна.

См. также 
 Eurythoe complanata

Примечания

Литература 
 Gathof J. M. (1984). Family Amphinomidae. In Uebelacker J.M. and Johnson P. G. (eds). Taxonomic guide to the polychaetes of the Northern Gulf of the Mexico, Volume 5. Mobile, AL: Barry A.Vittor and Associates, Inc., pp.37.1—37.12.

Ссылки 
 Фото Chloeia viridis
 eol.org: Chloeia viridis
 annelida.lifedesks.org

Amphinomidae
Животные, описанные в 1861 году
Многощетинковые черви Атлантического океана